Fiskargrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fiskargrundet (vid Lillmälö, Pargas), 
 Fiskargrundet (vid Attu, Pargas),

Se även
Fiskargrunden

Robotskapade Finlandförgreningar